Маній Ацилій Глабріон (консул 191 до н. е.)
 Маній Ацилій Глабріон (консул 67 р. до н. е.)
 Маній Ацилій Глабріон (консул-суффект)
 Маній Ацилій Глабріон (трибун)
 Маній Ацилій Глабріон (консул 91)
 Маній Ацилій Глабріон (консул 124)
 Маній Ацилій Глабріон (консул 186)